Ham steht für:
 Ham (Bibel), jüngster Sohn Noahs
 Ham, eine auch im Deutschen gebräuchliche Kurzbezeichnung für einen Funkamateur, siehe Funkamateur#Ham
 Ham (Schimpanse), war 1961 im Weltraum
 -ham, alter bairischer Bestandteil in Ortsnamen, siehe -heim

Ham oder Le Ham ist der Name folgender Orte:
 Ham (Belgien), Gemeinde 
 Ham (London), Stadtteil
 Ham (Wiltshire), Dorf in der Grafschaft Wiltshire, England
 Ham, Hauptort der westlichsten Insel Foula auf den Shetlands

Gemeinden in Frankreich:
 Ham (Somme) im Département Somme
 Ham-en-Artois im Département Pas-de-Calais 
 Ham-les-Moines im Département Ardennes
 Ham-sous-Varsberg in der Region Lothringen
 Ham-sur-Meuse im Département Ardennes
 Le Ham (Manche) im Département Manche
 Le Ham (Mayenne) im Département Mayenne

Ham ist der Familienname folgender Personen:
 Al Ham (1925–2001), amerikanischer Komponist, Musiker  und Arrangeur. 
 Ham Bong-sil (* 1974), nordkoreanische Langstreckenläuferin
 Boris van der Ham (* 1973), niederländischer Politiker
 Carter F. Ham (* 1952), US-amerikanischer General
 César David Adolfo Ham Peña (* 1973), honduranischer Politiker
 C. J. Ham (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Darvin Ham (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Edward Billings Ham (1902–1965), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Guy Andrews Ham (1878–1926), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Bankier und Politiker (Republikanische Partei)
 Ham Heung-chul (1930–2000), südkoreanischer Fußballtorhüter
 Ham Il-nyon (* 1952), nordkoreanischer Ruderer
 Jack Ham (* 1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Richard Ham (1921–2002), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Missionar, Weihbischof in Saint Paul and Minneapolis
 Kenneth Todd Ham (* 1964), US-amerikanischer Astronaut
 Kevin Ham, US-amerikanischer Domainspekulant
 Larry Ham, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marieke van den Ham (* 1983), niederländische Wasserballspielerin
 Murat Ham (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler, Journalist und Autor
 Pete Ham (1947–1975), britischer Rockmusiker
 Peter van Ham (* 1964), deutscher Tibet-Forscher
 Rosalie Ham (* 1955), australische Autorin
 Sanda Ham (* 1959), kroatische Kroatistin
 Ham Tae-young (1873–1964), koreanischer Politiker und Unabhängigkeitsaktivist
 Ham Yeong-jun (* 1997), südkoreanischer Fußballspieler
 Ham Yu-song (* 1999), nordkoreanischer Tischtennisspieler

ham steht für:
 Hewa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sepiksprache in Hela Province, Papua-Neuguinea

HAM steht für:
 Haarlemsche Automobiel- en Motorrijwiel Fabriek, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller
 Hamburg, DE HAM nach UN/LOCODE
 Flughafen Hamburg (IATA-Flughafencode)
 Kfz-Kennzeichen: Hamm, Deutschland
 Hamburgische Anstalt für neue Medien
 Hampshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Hochschule für angewandtes Management, Fachhochschule mit Hauptsitz in Ismaning
 Hold-And-Modify-Modus, Amiga-Anzeigemodus 
 Haïti Ambassador Airlines (ICAO-Code), ehemalige haitianische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Hahm
 Hamm (Begriffsklärung)

Abkürzung